Temnothorax melleus , или Муравей прибрежный — вид мелких по размеру муравьёв рода Temnothorax трибы Formicoxenini из подсемейства Myrmicinae (Formicidae). Редкий вид, включённый в Красную книгу Туркмении.

Распространение 
Средняя Азия: Казахстан, Киргизия, Монголия, Туркмения, Узбекистан.

Описание 
Мелкие желтовато-коричневые муравьи (2—3 мм). Усики рабочих и самок 12-и члениковые (у самцов из 13 сегментов), булава 3-х члениковая. Голова и клипеус гладкие. Скапус усика  достигает затылочного края головы. Проподеальные шипики на заднегруди развиты, но очень короткие.

Систематика 
Вид  был впервые описан в 1904 году швейцарским энтомологом Огюстом Анри Форелем в статусе вариации под первоначальным названием , с 1969 года в статусе отдельного вида в составе рода . В составе рода  впервые обозначен в 2003 году (Bolton, 2003: 271).

См. также 
 Leptothorax muscorum
 Temnothorax albipennis

Примечания

Литература 
 Bolton B. (1982). Afrotropical species of the myrmicine ant genera Cardiocondyla, Leptothorax, Melissotarsus, Messor and Cataulacus (Formicidae). — Bulletin of the British Museum (Natural History). Entomology 45: 307—370.
 Radchenko A. (2004). A review of the ant genera Leptothorax Mayr and Temnothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae) of the Eastern Palaearctic. — Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 50(2): 109—137.

Ссылки 
 eol.org: Leptothorax

Temnothorax
Животные, описанные в 1904 году
Насекомые Азии
Эндемики Средней Азии
Таксоны, описанные Огюстом Форелем